Косман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Косман, Леонид Степанович (1915—2010) — советско-американский лингвист, филолог, германист.
 Косман, Мариуш (1955—2021) — польский фехтовальщик и тренер.
 Косман, Милен (род. 1921) — британская художница.
 Косман, Михаил Леонидович (1953—2010) — поэт, переводчик, прозаик, литературный критик.
 Косман, Нина Леонидовна (род. 1959) — прозаик, поэт, переводчик русской поэзии, редактор.